La trama puede referirse a:

 Family Plot (1976), la última película de Alfred Hitchcock.
 Broken City (2013), película de Allen Hughes.
 La trama, cuento breve de Jorge Luis Borges, incluido en su libro El hacedor (1960).